Osoby o tym nazwisku:
 Silvio Padoin – rzymskokatolicki duchowny
 Simone Padoin – włoski piłkarz